Alonso Rodríguez Gómez, jesuïta, germà laic a Mallorca (1532–1617)
 Alonso Rodríguez Olmedo, jesuïta, sacerdot màrtir al Paraguai (1599–1628)
 Alonso Rodríguez (pintor), pintor italià de Messina (1578–1648)
 Alonso Rodríguez, jesuïta, autor místic (1526-1616), autor de lExercicio de la virtud y la perfección cristiana